Livet är nu kan syfta på:

Livet är nu (album av Roosarna).
Livet är nu (album av Sven-Ingvars).